Nils Bouvang, (Bouveng enl FB) född 30 augusti 1871 i S:t Pers församling, Uppsala län, död 1941, var en svensk tecknare och skulptör.

Han var son till godsägaren Johannes Bouveng och hans maka Emma Bouveng, född Cooper. Bouvang studerade vid Konstakademien i Stockholm 1889 han reste under akademitiden till Amerika där han blev anställd som handsekreterare till George Eastman vid Kodak Films Co. Bouvang är representerad med en brons relief vid Eastmaninstitutet i Stockholm.

Tryckta källor
Svenskt konstnärslexikon del I sid 228, Allhems Förlag, Malmö.

Noter 

 
Svenska skulptörer under 1900-talet
Födda 1871
Avlidna 1941
Män
Svenska tecknare under 1900-talet